Hatari (band) - IJslandse band
 Hatari! - Amerikaanse film